A categoria até 68 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2013, disputado no Centro de Exposições de Puebla, em Puebla de Zaragoza, no México, no dia 17 de julho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva
R - Venceu a competição pela parada do árbitro
W - Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave 

Masculino